

Toponymie
 Les Trois-Maisons, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Nancy
 Les Trois-Maisons, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Phalsbourg

Homonymie de toponyme